Die Saison 2010/11 der Oberliga Nordost war die 20. Spielzeit der Fußball-Oberliga Nordost und die dritte als fünfthöchste Spielklasse in Deutschland. Die Meister der Nord- und der Südstaffel stiegen direkt in die Regionalliga auf. Die jeweils letzten zwei Mannschaften der beiden Staffeln stiegen in die Verbands- bzw. Landesliga ab. Da Türkiyemspor Berlin als Mannschaft des Nordostdeutschen Fußballverbandes (NOFV) aus der Regionalliga abstieg, spielten die beiden Drittletzten der Nord- und Südstaffel in zwei Relegationsspielen (Hin- und Rückspiel) um einen weiteren Abstiegsplatz. Nachdem der FC Sachsen Leipzig die Einstellung des Spielbetriebes zum Saisonende bekannt gab, stand dieser als Absteiger in der Südgruppe fest und der Tabellenfünfzehnte nahm an den Relegationsspielen teil.

Zu Beginn der Saison wurde der FSV 63 Luckenwalde von der Nord- in die Südstaffel umgruppiert, da mit dem F.C. Hansa Rostock II und Tennis Borussia Berlin zwei Mannschaften in die Nordstaffel abstiegen.

Staffel Nord 
Nach nur einer Saison stieg Tennis Borussia Berlin aus der Regionalliga ab und spielte wieder in der Oberliga. Außerdem zog der FC Hansa Rostock aus finanziellen Gründen seine zweite Mannschaft aus der Regionalliga zurück. Aus der Berliner Verbandsliga qualifizierte sich die zweite Mannschaft des 1. FC Union Berlin für die Oberliga, aus der Brandenburg-Liga stieg der SV Altlüdersdorf auf und aus der Verbandsliga Mecklenburg-Vorpommern kam der FC Anker Wismar dazu, der zuletzt in der Saison 2005/06 Oberliga-Fußball spielte.

Ein Herbstmeister konnte nicht gekrönt werden, da zur Winterpause witterungsbedingt noch nicht alle Spiele der Hinrunde absolviert waren. Berlin Ankaraspor Kulübü 07 stand mit 34 Punkten zwar auf dem ersten Platz, hatte aber nur 14 Spiele absolviert. Vom Zweitplatzierten, Hansa Rostock II (30 Punkte aus 14 Spielen) konnten sie zwar in der Hinrunde nicht mehr überholt werden, doch der Drittplatzierte, der Torgelower SV Greif, konnte zumindest theoretisch noch vorbeiziehen, da er 29 Punkte aus 13 Spielen eingefahren hatte. Am Tabellenende standen der Ludwigsfelder FC mit 7 Punkten aus 14 Spielen und der Regionalliga-Absteiger Tennis Borussia Berlin mit 10 Punkten aus 14 Spielen.

Am 15. April wurde die Rückumbenennung des Vereins Berlin Ankaraspor Kulübü 07 in Berliner Athletik Klub 07 wirksam.

Am letzten Spieltag konnte sich der Torgelower SV Greif nur durch das bessere Torverhältnis im Vergleich zu Hansa Rostock II die Meisterschaft des Staffel Nord sichern. Torgelow hatte jedoch schon vorher, ebenso wie Rostock und Neustrelitz, auf einen möglichen Aufstieg verzichtet. Deshalb steigt der Tabellendritte, der Berliner AK 07, in die Regionalliga auf.

Im Gegensatz zur Süd-Staffel konnten alle Vorjahresaufsteiger die Klasse halten. Zum Saisonende standen der Ludwigsfelder FC mit 20 Punkten und die Reinickendorfer Füchse mit 21 Punkten als Absteiger fest. Der Vorjahresabsteiger aus der Regionalliga, Tennis Borussia Berlin, schaffte mit 22 Punkten den vierzehnten Tabellenplatz und musste damit die Relegationsspiele gegen den Tabellenvierzehnten der Süd-Staffel bestreiten.

Abschlusstabelle 

|}

Kreuztabelle 

Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

Torschützenliste

Staffel Süd 
Der FSV 63 Luckenwalde wurde aus der Nord-Staffel in die Süd-Staffel umgruppiert, da mit dem F.C. Hansa Rostock II und Tennis Borussia Berlin zwei Mannschaften aus der Regionalliga in die Nord-Staffel abstiegen. Die zweite Mannschaft des Chemnitzer FC qualifizierte sich als Meister der sächsischen Landesliga für die neue Oberliga-Saison. Aus der Verbandsliga Sachsen-Anhalt meldete sich nach einem Jahr die zweite Mannschaft des 1. FC Magdeburg zurück. Nachdem der Meister der Thüringenliga, der BSV Eintracht Sondershausen aus finanziellen Gründen auf den Aufstieg verzichtete, stieg der Tabellenzweite, der FSV Wacker 03 Gotha auf.

Auch in der Süd-Staffel konnte kein eindeutiger Herbstmeister ermittelt werden, da auch hier zur Winterpause witterungsbedingt noch nicht alle Spiele der Hinrunde absolviert waren. Mit dem VfB Germania Halberstadt (29 Punkte aus 14 Spielen), dem FSV Budissa Bautzen (28 Punkte aus 14 Spielen) und dem VfB Auerbach (27 Punkte aus 14 Spielen) hätten die drei ersten Mannschaften der Tabelle noch Chancen auf die Meisterschaft gehabt. Am Ende der Tabelle war die Situation durch die unterschiedliche Anzahl absolvierter Spiele noch verzerrter. Der Tabellenletzte, Chemnitzer FC II, hatte zur Winterpause nur 12 Spiele absolviert und 8 Punkte eingefahren. Der Vorletzte, 1. FC Lokomotive Leipzig, verdankte seine 8 Punkte sogar nur 10 Spielen. Der Drittletzte, der VfL Halle 1896, hatte in 13 Spielen 9 Punkte errungen.

Seit dem 27. Spieltag stand der VfB Germania Halberstadt als Aufsteiger in die Regionalliga fest, nachdem die Mannschaft seit dem dritten Spieltag ungeschlagen war und seit dem neunzehnten Spieltag alle Spiele gewonnen hatte. Die Mannschaft konnte die Serie zwar nicht bis zum Saisonende fortsetzen, da sie am 29. Spieltag gegen den VfL Halle verlor, doch am Schluss standen 15 Punkte Vorsprung vor dem Zweitplatzierten, VfB Auerbach, und 20 Punkte auf den Drittplatzierten, Budissa Bautzen, zu Buche.

Am Tabellenende landeten der Vorjahresaufsteiger FC Magdeburg II mit 26 Punkten und Borea Dresden mit 29 Punkten. Auf dem Relegationsplatz fand sich der VfL Halle wieder, nachdem die Mannschaft am letzten Spieltag noch auf Platz 14 gerutscht war. Da der FC Sachsen Leipzig zum Ende der Saison Insolvenz anmeldete, hielt Halle die Klasse ohne Relegationsspiele und Borea Dresden bestritt die Relegationsspiele.

Abschlusstabelle 

|}

Kreuztabelle 

Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

Torschützenliste

Relegation 
Da Türkiyemspor Berlin als Mannschaft des Nordostdeutschen Fußballverbandes (NOFV) aus der Regionalliga abstieg, hätten die beiden Drittletzten der Nord- und Südstaffel in zwei Relegationsspielen (Hin- und Rückspiel) um einen weiteren Abstiegsplatz spielen müssen. Aus der Nord-Staffel nahm Tennis Borussia Berlin an den Spielen teil. Aus der Süd-Staffel hätte der VfL Halle um den Verbleib in der Oberliga spielen müssen. Da der FC Sachsen Leipzig jedoch zum Ende der Saison Insolvenz anmeldete, hielt Halle die Klasse ohne Relegation und der Tabellenfünfzehnte, SC Borea Dresden, durfte die Relegationsspiele bestreiten.

Im Hinspiel auf dem Dresdner Sportplatz Jägerpark gelang Borea ein Sieg durch ein Tor von Oliver Genausch. Da das eigentliche Heimstadion von Tennis Borussia, das Mommsenstadion, von der FIFA nicht freigegeben wurde, da es als Trainingsstätte für die Frauen-Fußball-WM genutzt werden sollte, wurde das Rückspiel schließlich im Friedrich-Ludwig-Jahn-Sportpark ausgetragen. In der Mitte der zweiten Halbzeit gelang Beyazit Taflan ein Tor für die Berliner, mit dem die Entscheidung wieder offen war. In der Verlängerung sorgte Mateusz Trachimowicz mit einem Eigentor dafür, dass die Dresdner wieder die Gesamtführung übernahmen. Schließlich machte André Heinisch mit dem 2:1 für Borea alles klar. Der SC Borea Dresden verblieb damit in der Oberliga, wogegen Tennis Borussia Berlin in die Berlin-Liga abstieg und erstmals in der Vereinsgeschichte nur noch sechstklassig spielte.

!Torschützen
|1:0 Genausch (39.)
|1:0 Taflan (75.), 1:1 Trachimowicz (99., Eigentor), 1:2 Heinisch (119.)

|}

Einzelnachweise 

2010
Fußballsaison 2010/11